La palabra Malabar puede referirse a:

 Idioma malabar, idioma propio del estado de Kerala, en el sur de la India.
 Malabar, una región del sur de la India.
 Malabar, localidad del estado estadounidense de Florida.
 (754) Malabar, asteroide número 754 que gira en torno al Sol.
 Juegos malabares.
 Monte Malabar''', un volcán de la isla de Java.